Глюкозофосфатізомераза () – білок, який кодується геном GPI, розташованим у людей на короткому плечі 19-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 558 амінокислот, а молекулярна маса — 63 147.

Цей білок за функціями належить до ізомераз, цитокінів, факторів росту. 
Задіяний у таких біологічних процесах як гліколіз, глюконеогенез, ангіогенез. 
Локалізований у цитоплазмі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 19

Ізомерази
Фактори росту